Тера Бонд (, справжнє ім'я — Аніта Держі (Anita Derzsi), 20 серпня 1978 — 11 жовтня 2017) — угорська порноактриса і еротична модель.

Біографія 
Народилася 20 серпня 1978 року в Будапешті, Угорщина.

Дебютувала в порноіндустрії у 2002 році, у віці 24 років; закінчила зніматися в 2011 році.

Померла 10 жовтня 2017 року після важкої хвороби.

Нагороди та номінації

Нагороди 

 2011: Угорський порнооскар — найкраща порноактриса.
 2011: Угорський порнооскар — за життєві досягнення.

Номінації

Різне 

 2006: Журнал Cheri: дівчина місяця (серпень).

Примітки

Посилання 

 
 Профіль  на сайті AVN

Угорські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Статті з джерелами з Вікіданих
Померли 2017
Померли 10 жовтня
Померли 11 жовтня
Уродженці Будапешта
Народились 1978
Народились 20 серпня
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами